Оберо́н:
 Оберон (персонаж) — король эльфов и фей во французской и английской литературе.
 Оберон (спутник) — второй по величине спутник Урана.
 В литературе и театре
 «» — эпическая поэма Кристофа Виланда (1780, окончательная версия — 1796).
 «» — зингшпиль  по поэме Виланда, опубликованный в 1789 году.
 Оберон (опера) — опера Пауля Враницкого на либретто Карла Гизеке, полностью заимствованное у Ф. С. Сейлер (1789); предшественник «Волшебной флейты» Моцарта. 
 «» — трёхактная опера Карла Марии фон Вебера на либретто Джеймса Планше (1826).
 «Оберон и Титания» — балет О. Сентпала на музыку Феликса Мендельсона (Венгерская опера, 1920).
 Оберон (Хроники Амбера) — персонаж цикла романов Роджера Желязны «Хроники Амбера».

 Техника
 Оберон — название нескольких британских военных кораблей.
 Подводные лодки типа «Оберон» — тип британских подводных лодок второй половины XX века.
 Оберон (операционная система) — операционная система, разработанная Никлаусом Виртом и Юргом Гуткнехтом.
 Оберон (язык программирования) — язык программирования для одноимённой операционной системы.

 Фамилия
 Оберон, Мерл (1911—1979) — английская киноактриса.

 Топоним
 Оберон (Новый Южный Уэльс) — город в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
 Оберон (Северная Дакота) — город в штате Северная Дакота, США.

См. также 
 Oberon (группа) — музыкальный коллектив конца 1970-х годов.
 Oberon Media — компания по разработке, изданию и дистрибуции компьютерных игр.